

Patronymie 
 David Hare (1917-1992), est un artiste peintre et sculpteur américain.
 David Hare (1947-), est un réalisateur, scénariste, producteur et metteur en scène britannique.